Germanus is de naam van 2 heiligen:
 Germanus van Auxerre, bisschop van Auxerre, overleden 448
 Germanus van Parijs, aartsbisschop van Parijs, overleden 576
 Germanus van Granfelden, eerste abt van het klooster Münster-Granfelden (612-675)

Byzantijnen 
 Germanus, Byzantijns generaal uit de 6e eeuw.
 Germanus (Caesar), schoonzoon van keizer Tiberius II Constantijn
 Germanus (patricius) (gest. 605/606), leidende senator onder het bewind van keizer Mauricius.
 Germanus (generaal onder Phocas) (gest. 604)

Daarnaast ook:
 Germanus (cognomen)